Robert Burton (1895-1962) – attore statunitense
Robert Burton (n. 1946) – attore statunitense
Robert Burton (1577-1640) –  saggista inglese